Rivierenbuurt (Amsterdam); een buurt in Amsterdam
Rivierenbuurt (Den Haag); een buurt in Den Haag
Rivierenbuurt (Groningen); een buurt in Groningen
Rivierenbuurt (Haarlem); een buurt in Haarlem

Zie ook
Rivierenwijk (doorverwijspagina)